Rat Pack kan avse:

Rat Pack – en sånggrupp bestående av Frank Sinatra, Sammy Davis, Jr., Dean Martin, Joey Bishop och Peter Lawford
The Rat Pack – en långfilm från 1998 som handlar om sånggruppen
The Rat Pack (TV-serie) – en TV-serie